

Населені пункти та їхні частини

 Камень — гміна в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Камінь — гміна в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Камень — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Камень — село в гміні Мірськ Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Камень — село в гміні Мендзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Камень — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Камень — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Камень — село в гміні Старий Брус Володавського повіту Люблінського воєводства
 Камень — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Камінь — село в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Камень — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Камень — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Камень — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Камень — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Камень — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Камень — село в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Камень — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Камень — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Камень — село в гміні Камень Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Камень — село в гміні Чижі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Камень — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Камень — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Камень — село в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Камень — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Камень — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Камень — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Камень — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Камень — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Камень — частина міста Пекари-Шльонські в Сілезькому воєводстві
 Камень — частина села Бистшиця в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Камень — частина села Теребінь у гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Камень — частина села Колеховиці-Фольварк у гміні Острів-Любельський Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Камень — частина села Мокре в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Камень — частина села Стара Желязна в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Камень — частина села Лянцкорона в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Камень — частина села Боґуцице-Другі в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Камень — частина села Сьвіняри-Старі в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Камень — частина села Моравяни в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Камень — частина села Медзяна-Ґура в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Камень — осада в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камень — осада в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камень — лісова осада в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Камень — лісова осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Камень — лісова осада в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Камінь (значення)

Примітки